Лоу, Лау () — транскрипция англоязычных и китайской фамилий.

 Лоу, Айви Вальтеровна (; 1889—1977), более известная как Литвинова — супруга М. М. Литвинова, англичанка, филолог и переводчик.
 Лоу, Айрис (род. 2000) ― английская модель, дочь Джуда Лоу.
 Лоу, Алекс (1958—1999) ― американский альпинист по прозвищу «Белый рыцарь».
 Лоу, Артур (?—?) — валлийский хоккеист на траве, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1908 года.
 Лоу, Артур (1915—1982) — британский актёр, известный по роли капитана Мэйнверинга в телесериале «Папашина армия».
 Лоу, Бернард Фрэнсис (; 1931—2017) — американский кардинал, архипресвитер базилики Санта Мария Маджоре.
 Лоу, Берт (1912—1933) ― новозеландский боксёр.
 Лоу, Брэндон (род. 1994) — американский бейсболист.
 Лоу, Гарольд (1882—1944) ― офицер торгового флота Великобритании. Наиболее известен как пятый офицер парохода «Титаник» (1912).
 Лоу, Гордон (1884—1972) ― британский теннисист.
 Лоу, Дэйзи (; 1989) — британская фотомодель.
 Лоу, Денис (; 1940) — шотландский футболист.
 Лоу, Джеймс Фредерик (род. 1925) — американский лётчик ас Корейской и Вьетнамской войн.
  (; род. 1992) — ирландский и новозеландский регбист.
 Лоу, Джейсон (; 1991) — английский футболист, полузащитник клуба «Блэкберн Роверс».
 Лоу, Джон (1671—1729) — шотландский финансист и спекулянт, вызвавший финансовый кризис во Франции.
 Лоу, Джон (род. 1945) — профессиональный игрок в дартс.
 Лоу, Джон Филлип (1937—2008) — американский киноактёр.
 
 Лоу, Джуд (; 1972) — британский кино- и театральный актёр.
 
 
 Лоу, Дэмион (; 1993) — ямайский футболист.
 Лоу, Кевин (род. 1959) — канадский хоккеист, шестикратный обладатель Кубка Стэнли.
 Лоу, Келли (род. 1966) — канадская кёрлингистка.
 Лоу, Крис (, 1959) — британский музыкант, участник дуэта Pet Shop Boys.
 Лоу, Ник (, 1949) — автор-исполнитель и бас-гитарист; участник Kippington Lodge, Brinsley Schwarz, Rockpile.
 Лоу, Падди (англ. Paddy Lowe; род. 1962, Найроби) — британский гоночный инженер.
 Лоу, Перси Ройкрофт (, 1870—1948) — английский орнитолог.
 Лоу, Роузи (род. 1990) — британская певица, музыкант и автор-исполнитель.
 Лоу, Роб (, 1964) — американский актёр.
 Лоу, Солон Эрл (1900—1964) — канадский политик, глава партии социального кредита Канады в 1944—1960 гг., член парламента Канады в 1945—1958 гг.
 Лоу, Софи (, 1990) — австралийская актриса английского происхождения.
 Лоу, Филиппа (, 1992) — британская легкоатлетка, специализирующаяся в беге на 400 метров с барьерами.
 Лоу, Фредерик (, 1901—1988) — американский композитор, автор мюзиклов.
 Лоу, Хадсон (1769—1844) — английский генерал.
 Лоу, Хью — известный коллекционер орхидей XIX в.
 Лоу Циньцзянь (род. 1956) — китайский государственный и политический деятель.
 Лоу, Чад (род. 1968) — американский актёр и телевизионный режиссёр.
 Лоу, Эвандер (, 1836—1920) — американский публицист, учитель и генерал армии Конфедерации во время Гражданской войны в Америке.
 Лоу, Эдвард ( ок. 1690 — ок. 1724) — британский пират, действующий во времена заката «Золотого века пиратства», также известен как Нед Лау (Ned Lowe).
 Лоу, Эдвард (; 1790—1871) — британский политик и генерал-губернатор Индии в 1842—1844 гг.
 Лоу, Эдмунд (1890—1971) — американский актёр кино.
 Лоу, Эл (Лоуи, , 1942) — джазовый музыкант саксофонист, геймдизайнер и программист.
 Лоу, Эндрю (род. 1959) — это канадский геофизик, астроном-любитель и первооткрыватель астероидов.
 Лоу, Эндрю Бонар (; 1858—1923) — премьер-министр Великобритании, состоял в партии консерваторов. Единственный премьер Великобритании, родившийся за её пределами.
 Лоу, Энн (; 1898—1981) — американский модельер.

Китайская фамилия Лоу 

娄 — 1) пустой; 2) название созвездия. Традиционное написание — 婁. Кантонское произношение — Лау.
 Лоу Шидэ (; 630—699) — высокопоставленный чиновник времён династии Тан в правления императрицы У.

См. также 
 
 
 
 
 
 Сто фамилий

Примечания